Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2008 (anglais : Hong Kong Sevens 2008) est la  étape la saison 2007-2008 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 28 au  au Hong Kong Stadium à Hong Kong.

La victoire finale revient à l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui bat en finale l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 26 à 12. Les néo-zélandais remportent une cinquième victoire d'affilée en Cup au cours de la saison et une septième de rang, établissant un record de 42 matchs gagnés consécutivement.

Équipes participantes 
24 équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats :

Tournois principaux

Cup

Plate

Bowl

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :  Steven Yates (8 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Tomasi Cama (68 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2008
2008 à Hong Kong
Hong Kong
Sport en mars 2008
Sport en Chine en 2008